Ecker är ett efternamn, bland annat tillhörande:

 Alexander Ecker, tysk anatom och antropolog född 1816
 Danny Ecker, tysk friidrottare (stavhopp) född 1977
 Heidemarie "Heide" Ecker-Rosendahl, tysk före detta friidrottare (längdhopp och mångkamp) född 1947

Tyska efternamn